Ricardo Costa (cineast): Portugees cineast
 Ricardo Costa (voetballer) : Portugees voetballer
 Ricardo Costa (triatleet) : Portugees triatleet
 Ricardo Costa (wielrenner) : Portugees wielrenner